Miejscowości w Polsce:
 Lubiechnia Mała
 Lubiechnia Wielka